Узбекистанские железные дороги ( или ) — оператор сети Узбекских железных дорог, образованной 7 ноября 1994 года на базе линий бывшей Среднеазиатской железной дороги, расположенных на территории Республики Узбекистан. Это железнодорожное предприятие управляет железными дорогами на территории Узбекистана. 

Общая развернутая длина главных путей акционерного общества по состоянию на 1 января 2022 года составила 7400 километров, 2500 километров из них электрифицированы. В акционерном обществе работает 91 тысяча человек.

Годовой грузооборот железной дороги составляет около 25 % от суммарного грузооборота всех видов транспорта страны (в 2015 году общий объём грузооборота всех видов транспорта по Узбекистану 88,9 млрд т·км, железной дороги Узбекистана — 22,9 млрд т·км).

Узбекская железная дорога второй в СНГ (после линии Москва — Санкт-Петербург с поездами Сапсан в России) запустила высокоскоростное движение пассажирских поездов с поездами Afrosiyob на специальной перестроенной для этого линии из столицы Ташкента до третьего по величине города Узбекистана — Самарканда. Позже линия была продлена до Бухары.

История Узбекистанской железной дороги

До 1993 года

Постсоветский период 
После распада бывшей Среднеазиатской железной дороги остро встал вопрос о соединении участков железных дорог, ставших анклавными в результате провозглашения независимости Таджикской и Туркменских железных дорог. Наиболее крупные анклавные части, не связанные с основной сетью Узбекистанских железных дорог, управляемых из Ташкента, образовали железные дороги в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях; проезд в которые был возможен только через Туркмению, а также крупный куст в Ферганской долине, до 2016 года соединявшийся с основной сетью только через Согдийскую область Таджикистана. Начиная с 1993 года, силами Узбекистанских железных дорог развёрнуто строительство новых магистральных линий, которые позволили к 2018 году воссоединить все анклавные части железнодорожной системы Узбекистана. Данная мера позволила к 2018 году практически полностью освободить внутригосударственные пассажирские и большую часть грузовых перевозок. Наиболее проблемная ситуация складывалась с транзитом пассажирских поездов таджикского формирования - до 2017 года все таджикские поезда имели на территории Узбекистана исключительно технические остановки, а их маршрут следования, несмотря на открытие линии Ташгузар — Кумкурган, по-прежнему частично пролегает по Туркменским железным дорогам. После введения официальных пассажирских остановок данной категории поездов в Термезе и Карши этим воспользовались частные таксисты, которые предлагают услуги интермодального сообщения (высадка из поезда с последующим обгоном туркменского участка маршрута на такси по шоссе Карши — Гузар — Термез и посадкой обратно в поезд после обратного пересечения последним туркмено-узбекской границы) пассажиром данных поездов в связи с затруднительным оформлением туркменской транзитной визы.

 1993 Нукус — Кумшунгуль
 1994 Кумшунгуль — Чимбай
 1994 Нукус — Султан-Увайс (79 км)
 1996 Туямуюн — Турткуль (60 км)
 1996 Чимбай — Кумшунгуль
 январь 1995 — 1 февраля 2001 Учкудук II — Султонуиздаг (342 км)
 декабрь 1995 — 20 августа 2009 Ташгузар — Кумкурган
 1997 — ? Яккабаг — Чиракчи (12 км)
 1998—1999 Шават — Джумуртау (55 км)
 1 февраля 2001 года была введена в эксплуатацию железная дорога Шалкар—Мискин.
 22 января 2010 г. — ноябрь 2010 Хайратон — Мазари-Шариф (Афганистан) (75 км)
 27 июля 2010 завершена электрификация железнодорожной линии Тукимачи — Ангрен
 8 октября 2011 запущена Высокоскоростная железная дорога, протяжённостью 780 км, на которой эксплуатируются скоростные поезда «Afrosiyob».

В июле 2013 года было начато строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап, протяжённость которой составляет 129 км, включая 19-километровый Кимчакский туннель и шесть раздельных пунктов. Грузовое движение было открыто в июле 2016 года.

В сентябре 2015 года высокоскоростная железная дорога была продлена от Самарканда до Карши.

22 июня 2016 года Ангрен—Пап (129 км)

В сентябре 2016 года высокоскоростная железная дорога была продлена от Самарканда до Навои и Бухары.

В 2016 году было начато строительство новой железнодорожной линии Канимех—Мискин протяжённостью 397 км, однако уже в процессе строительства в марте 2017 года было решено изменить начальный пункт, и строительство началось со станции Бухара. 1 сентября 2017 года была завершена прокладка железнодорожной линии Бухара—Мискин протяжённостью 355 км. 

В 2017 году в феврале начато строительство железнодорожной линии Ургенч—Хива. В  ноябре 2018 года строительство было окончено, также построено новое здание вокзала Хивы .

В 2017 году в сентябре начата реконструкция и электрификация железнодорожной линии Карши—Китаб, с сентября 2018 года на данной линии организовано движение скоростного поезда «Afrosiyob» (Ташкент-Китаб)

В феврале 2021 года открыто пассажирское движение поездов из Ташкента в Андижан через город Наманган.

На 2022 год происходит электрификация по направлению Бухара-Ургенч-Хива, по которому в дальнейшем планируется пустить скоростные поезда.

18 января 2023 г. в Бишкеке (Киргизия) открылся совместный Проектный офис по координации строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с участием представителей Министерства транспорта Республики Узбекистан и АО Узбекистон темир йуллари.

См. также 
 Ташкентская железная дорога
 Среднеазиатская железная дорога

Ссылки 
 Официальный сайт АО «Ўзбекистон темир йўллари»
 Список станций Узбекистанской железной дороги

Примечания 

Железнодорожный транспорт Узбекистана